Eliot Antonietti, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Son frère, Benjamin Antonietti, est aussi hockeyeur professionnel.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Genève-Servette HC, Eliot Antonietti joue aussi pour le CP Meyrin pendant ces années junior. Il fait ses débuts en LNA lors de la saison 2010-2011, toujours sous les couleurs de Genève-Servette. En 2013, il remporte la Coupe Spengler avec Servette. Il prolonge son contrat avec le club des Vernets en 2014 pour une durée de trois ans. Cette même année, il participe pour la seconde fois à la Coupe Spengler et la remporte de nouveau.

Carrière internationale 
Antonietti représente 75 fois la Suisse en équipes nationales juniors. Il participe au championnat du monde junior de hockey sur glace 2013, terminant le tournoi à la .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010||Genève-Servette HC U20||Jr. Élites A||11||1||1||2||30||1||0||0||0||2
|-
|rowspan="2"|2010-2011||Genève-Servette HC||LNA||7||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|Genève-Servette HC U20||Jr. Élites A||34||4||11||15||97||10||1||6||7||10
|-
|rowspan="2"|2011-2012||Genève-Servette HC||LNA||16||0||1||1||2||6||1||0||1||0
|-
|Genève-Servette HC U20||Jr. Élites A||35||5||10||15||64||8||2||2||4||12
|-
|rowspan="2"|2012-2013||Genève-Servette HC||LNA||39||0||0||0||4||7||0||0||0||2
|-
|Genève-Servette HC U20||Jr. Élites A||15||4||9||13||34||2||0||1||1||4
|-
|2013-2014||Genève-Servette HC||LNA||46||3||5||8||22||12||0||1||1||12
|-
|2014-2015||Genève-Servette HC||LNA||48||1||10||11||41||10||0||3||3||4
|-
|2015-2016||Genève-Servette HC||LNA||34 || 1 || 6 || 7 || 22 || 11 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
|2016-2017||Genève-Servette HC||LNA|| 14 || 0 || 0 || 0 || 10 || 2 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2016-2017 || HC Ajoie || LNB || 14 || 2 || 3 || 5 || 41 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018||Genève-Servette HC||LNA|| 7 ||1 ||	0 || 1 ||0 || 4||0 || 0|| 0||2 
|-
| 2017-2018 || HC Ajoie || LNB || 10 ||1 || 1 || 2 ||6 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Genève-Servette HC || LNA || 23 || 0 || 1 || 1 || 8 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 	
|-
| 2019-2020 || SC Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021||  HC Lugano || LNA || 31 || 0 || 1 || 1 || 8 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2020-2021 ||  HC Biasca Ticino Rockets || LNB || 9 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| HC Olten || LNB ||  || 

|2013|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||1||0||1||6||
|-
| 2013|| Genève-Servette HC||Coupe Spengler|| 2||0 || 0||0 || 0||
|-
| 2014|| Genève-Servette HC||Coupe Spengler|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1993
Naissance à Orbe
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Ajoie
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Olten